Ниже представлен список городов Либерии. В списке представлены данные о населении, основанные на результатах переписей 1974 и 2008 гг.

Ссылки 
 United Nations: 2008 National Population and Housing Census  
 City Population — Население городов Либерии 

Списки:Либерия